Мерк може да се отнася за:

 Маркус Мерк (р. 1962), германски футболен съдия
 Мерк, немска фармацевтична компания
 Мерк & Ко., американска фармацевтична компания